Ниже представлен список хоккеистов, забросивших 150 и более шайб в регулярных сезонах Континентальной хоккейной лиги. 

На данный момент таких игроков 18, среди них 12 россиян, трое казахстанцев, один канадец, один финн и один представитель Белоруссии. Наименьшее количество игр для достижения отметки в 150 шайб потребовалось Сергею Мозякину (281 игра). Также Мозякин является единственным, кто преодолел порог в 300 шайб в регулярных чемпионатах КХЛ.

Список 

Легенда
 Команда — команда, в которой игрок забросил 150-ю шайбу
 Игры — всего игр в регулярных сезонах КХЛ
 Голы — всего голов в регулярных сезонах КХЛ
 Вратарь — вратарь, который пропустил 150-ю шайбу
 Место — место в топе снайперов КХЛ

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ

Списки:Спорт в России